Во́лчья стопа́ — русское название нескольких видов растений:

 на Украине так называют виды из рода ;
 в Полтавской области так называют также вид 
 название «волчья стопа канадская» может также относиться к единственному виду рода Сангвинария —  (:en:Bloodroot).